Papen steht für:
 Papen (Adelsgeschlecht) (auch Pape, Papius), westfälisches Adelsgeschlecht

Papen ist der Familienname folgender Personen:
 August Wilhelm Papen (1799–1858), deutscher Militäringenieur, Geodät und Kartograf
 Christoph Papen (1678–1735), Bildschnitzer des Barock, Sohn von Heinrich Papen
 Felix von Papen (1910–1945), deutscher Monarchist
 Franz von Papen (1879–1969), deutscher Reichskanzler
 Friedrich von Papen (1839–1906), deutscher Offizier und Gutsbesitzer
 Friedrich Franz von Papen (1911–1983), deutscher Jurist und Geschäftsmann
 Georg Friedrich Papen (1739–1810), fürstlich Waldeckischer Hof- und Brunnenarzt in Pyrmont, später Leibarzt
 Heinrich Papen (1644/1645–1719), Bildschnitzer des Barock
 Helmut von Papen (* 1940), deutscher Wissenschaftspublizist und Medizinjournalist
 Johann Hermann Franz von Pape (1717–1793), Reichskammergerichtsrat in Wetzlar
 Martha von Papen (1880–1961),  Ehefrau des Reichskanzlers Franz von Papen
 Manfred von Papen (* 1943), deutscher Cartoonist, siehe Papan

Siehe auch:
 Pape
 Pape (Familienname)